Pekrun steht für:

 Pekrun, Markenname eines sächsischen Automobils, produziert von der gleichnamigen Maschinenfabrik
 Maschinenfabrik Pekrun, ehemaliger deutscher Automobilhersteller (Pekrun) und heutiges Maschinenbauunternehmen (GFC AntriebsSysteme GmbH)

Pekrun ist der Nachname folgender Personen:

 Arthur Pekrun (1852–1940), sächsischer Bankier, Pomologe und Fachbuchautor
 Carola Pekrun (* 1963), deutsche Professorin für Pflanzenbau und Prorektorin an der Hochschule Nürtingen-Geislingen
 Hermann Arthur Pekrun, sächsischer Unternehmer, Gründer der gleichnamigen Maschinenfabrik
 Reinhard Pekrun (* 1952), deutscher Psychologe
 Wolfgang Pekrun (* 1953), Informatik-Prof. an der  Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften